Das Herreneinzel der US Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Rafael Nadal, der jedoch wegen einer Handgelenksverletzung nicht am Turnier teilnahm. Im Finale standen sich Kei Nishikori und Marin Čilić gegenüber, die beide erstmals ein Endspiel bei einem Grand Slam erreichten. Beide schalteten im Halbfinale die beiden topgesetzten Novak Đoković und Roger Federer aus. Nishikori bezwang Đoković in vier Sätzen, während Čilić gegen Federer ohne Satzverlust gewann. Es war das erste Grand-Slam-Endspiel seit den Australian Open 2005 ohne Beteiligung eines Spielers der sogenannten „Big Three“ – Nadal, Đoković und Federer.

Čilić gewann das Endspiel 6:3, 6:3 und 6:3, womit er nach Goran Ivanišević der zweite kroatische Tennisspieler war, dem ein Grand-Slam-Sieg im Herreneinzel gelang.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der US Open 2014 fand für die Herren vom 19. bis zum 22. August 2014 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

 Einzelnachweise 

Herreneinzel
2014